A 57ª edição da Vuelta decorreu entre 7 a 29 de Setembro de 2002 entre as localidades de Valencia e Madrid. A corrida foi composta por 21 etapas, num total de mais de 3134 km.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

2002
2002 no ciclismo
Desporto na Espanha em 2002